Glienke bezeichnet:
 Glienke, Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Burgwall Glienke, ein Burgwall bei Glienke in Mecklenburg-Vorpommern
 Glienecke (Mecklenburg) (auch Glienke oder Glieneke), untergegangenes Dorf in Südostmecklenburg

Glienke ist der Familienname folgender Personen:
 Alwine Glienke (1897–1973), Ehefrau von Engelbert Dollfuß
 Amelie Glienke (* 1945), deutsche Malerin, Grafikerin, Karikaturistin und Illustratorin
 Ferdinand August Glienke (1854–1937), deutscher Maler
 Katja Maria Glienke (* 1966), deutsche Schauspielerin und Dipl.Psychologin in München
 Peter O. Glienke (* 1943), Erfinder und Unternehmer in Berlin
 Stephan Alexander Glienke (* 1974), deutscher Historiker